Fowler kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Weed Fowler
 Danny C. Fowler
 G. Herbert Fowler
 Harold G. Fowler
 James A. Fowler
 William Weekes Fowler

Robotskapade auktorsförkortningar